Toto je seznam dílů pořadu Ano, šéfová!.

Přehled řad

Seznam dílů

První řada (2018)

Externí odkazy 
 Přehled vysílání seriálu Ano, šéfová! na Fdb.cz

Ano, šéfová!